Antalaha (district), een district van Madagaskar
Antalaha (stad), de hoofdstad van dit district